Baby-Bird – wiersz angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a
 Babybird, Baby-Bird – brytyjski zespół muzyczny